Нуева Реформа Аграрија има више значења:

 Нуева Реформа Аграрија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа Аграрија (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику